Ђурађ Балшић може означавати неког од владара Зете или чланова породице Балшића:

Ђурађ I Балшић (1372—1378), српски великаш из династије Балшића.
Ђурађ II Балшић (Страцимировић) (1385—1403), господар Зете у време турског продора на Балкан.
Ђурађ Балшић, ванбрачни син Ђурђа I Балшића.